Morada Nova (ovelha) - raça de ovinos

Localidades 

Morada Nova (Ceará)
Morada Nova (Marabá)
Morada Nova (Uberlândia)
Morada Nova de Minas
Desambiguações de topônimos